Posch steht für:
 Posch (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Posch (Linz), Ortschaft und Katastralgemeinde der Stadt Linz, Oberösterreich
 Posch (Gemeinde Stanz), Ortsteil von Stanz im Mürztal, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Staatsanwalt Posch ermittelt (Fernsehserie)

Siehe auch:
 Posh